Земля отцов наших — художественный фильм, снятый на киностудии «Грузия-фильм» в 1979 году.

Сюжет
Великая Отечественная война. Старик Беткил из деревушки в горной Сванетии, отправив сына на фронт, идет в горы, чтобы успеть отогнать колхозный скот от приближающихся немцев. В горах он встречает Лашу — немецкого разведчика в советской форме. Грузинскому языку его научил отец, выехавший в Германию с первой эмиграционной волной. В процессе длительной беседы Лаша проникается симпатией к старику и, когда неожиданно появляются немцы, юноша вместе с Беткилом встает на защиту грузинской земли.

В ролях
 Гиули Чохонелидзе — Беткил
 Зураб Кипшидзе — Лаша, фашистский разведчик
 Лия Капанадзе — Мариам
 Котэ Даушвили — Давид
 Георгий Мачаидзе — Гега
 Мзия Арабули — Дарчи
 Кетеван Кикнадзе — Нино
 Тамара Схиртладзе — Дарья
 Мзия Микашавидзе — Мзия
 Малхаз Горделадзе — офицер

Ссылки 
 http://mediateka.km.ru/cinema_2001/Encyclop.asp?Topic=topic_segida_f2654

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы Гиули Чохонелидзе
Фильмы Гиги Лордкипанидзе
Фильмы с музыкой Гии Канчели
Фильмы о Великой Отечественной войне